

Patronyme 

Alain Lorieux (1956), joueur français de rugby à XV.
Auguste Lorieux (1796-1842), jurisconsulte et homme de lettres français ;
Claude Lorieux (1936-2005), journaliste français ;
Edmond Lorieux (1832-1909), ingénieur français ;
 Grégoire Lorieux (1976), compositeur français ;
Jean-Daniel Lorieux (1937), photographe français ;
Julien Lorieux (1876-1915), sculpteur et médailleur français ;
Théodore Lorieux (1800-1866), ingénieur français ;
Théodore-Marie Lorieux (1834-1921), ingénieur français ;